Florianiplatz steht für:

in Deutschland
 Florianiplatz (Bad Reichenhall), Platz in Bad Reichenhall

in Österreich
 Florianiplatz (Baumgarten, Burgenland), Platz in Baumgarten im Burgenland
 Florianiplatz (Ebenthal), Platz in Ebenthal
 Florianiplatz (Friesach, Kärnten), Platz in Friesach in Kärnten
 Florianiplatz (Gerersdorf, Niederösterreich), Platz in Gerersdorf in Niederösterreich
 Florianiplatz (Gleisdorf), Platz in Gleisdorf
 Florianiplatz (Harmannsdorf, Niederösterreich), Platz in Harmannsdorf in Niederösterreich
 Florianiplatz (Niederwaldkirchen), Platz in Niederwaldkirchen
 Florianiplatz (Traismauer), Platz in Traismauer